Escudero hace referencia a varios artículos:

Nobleza
Escudero (historia), ocupación medieval.

Personas
Adrián Escudero, exfutbolista español del Atlético de Madrid;
Antonio Escudero Calvo, ganadero vallisoletano;
Damián Escudero, futbolista argentino;
Daniel Escudero García, esgrimista de sable español;
Igor Escudero, compositor español de música clásica.
Paquito Escudero, exfutbolista español del Hércules C. F.
Vicente Escudero, bailarín y coreógrafo español;
Francisco Escudero, compositor vasco español;
Francis Escudero, senador de Filipinas;
Sonia Margarita Escudero, senadora por la provincia de Salta de la nación Argentina;.
Laura Escudero, escritora argentina.
Kelber Escudero, Pintor, artista peruano.
Nelli Escudero, Artista peruana multidisciplinaria y gestora cultural.
Silvina Escudero, actriz y vedette argentina.